Резолюция 51 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, принятая 3 июня 1948 года была частью неуспешной попытки ООН разрешить кашмирский конфликт. Резолюция требовала проведения референдума в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 47 и демилитаризации Кашмира, подтвердила предыдущие резолюции Совета по индо-пакистанскому конфликту и поручила комиссии, учрежденной резолюцией 39 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, как можно скорее переместиться в спорные районы и выполнить обязанности, возложенные на неё резолюцией 47 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Резолюция также поручила комиссии рассмотреть письмо, которое было направлено совету министром иностранных дел Пакистана.

Голосование 
Резолюция была принята восемью голосами; Китайская республика, Украинская ССР и Советский Союз воздержались.

 * жирным выделены постоянные члены Совета Безопасности ООН

Примечания 

Резолюции Совета Безопасности ООН
Резолюции Совета Безопасности ООН, связанные с Индией
Резолюции Совета Безопасности ООН, связанные с Пакистаном